Cratere Telemachus – cratere sulla superficie di Teti
 15913 Telemachus – asteroide della fascia principale

Pagine correlate

 Telemaco (disambigua)